Wałerij Mazur (ur. 1960) – ukraiński piłkarz i trener.
 Wałerij Mazur (ur. 1991) – ukraiński piłkarz.